Bataille d’Isly, sur la frontière algéro-marocaine, en 1844
 Isly, commune rurale marocaine de la préfecture d'Oujda-Angad, dans la région de l'Oriental
 Nom d'un croiseur de la classe Alger, à la fin du 
 Fusillade de la rue d'Isly, en 1962